Lowry peut désigner :

Patronyme 

 Dick Lowry (né en 1944), réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Galbraith Lowry Cole (1772-1842), général anglais ;
 Kyle Lowry (né en 1986), joueur américain de basket-ball ;
 Lawrence (L. S.) Lowry, un peintre anglais ;
 Lois Lowry (née en 1937), écrivaine américaine ;
 Malcolm Lowry (1909-1957), poète et romancier anglais ;
 Morton Lowry (1914-1987), acteur britannique ;
  (1910-1996) biochimiste américain, connu pour la Méthode de Lowry ;
 Robert Brian Lowry, généticien britannique, né à Belfast, Irlande du Nord, le  ;
 On lui doit le nom du Syndrome de Coffin-Lowry ;
 Shane Lowry (né en 1989), footballeur australien ;
 Shane Lowry, golfeur irlandais vainqueur de l’Open britannique de golf en 2019 (article à créer)
 Thomas Lowry (1874-1936), chimiste anglais ;
 On lui doit le nom de la théorie de Brønsted-Lowry ;

 Le nom d'un des personnages de la série télévisée Sous le soleil.

Toponyme 
 Lowry, ville du Dakota du Sud ;
 Lowry, ville du Minnesota ;
 Lowry City, ville du Missouri ;
 Lowry Crossing, ville du Texas ;

Sciences et Techniques 
Dosage de Lowry, une méthode de dosage colorimétrique des protéines

Homonymie de localités aux États-Unis